nova-aurorensi – abitanti di Nova Aurora (Goiás)
nova-aurorensi – abitanti di Nova Aurora (Paraná)